Tre navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto come nome HMS Glowworm, dal nome generico dato alle lucciole. Altre due unità vennero cancellate prima di entrare in servizio.

 La prima Glowworm è stata un cacciatorpediniere costiero varato il 12 dicembre 1906 e ribattezzato HMS TB7. Venne venduta nel maggio 1921.
 La seconda Glowworm è stata una cannoniera classe Insect varata il 5 febbraio 1916 e venduta nel 1928.
 La terza Glowworm è stata un cacciatorpediniere classe G varato il 22 luglio 1935 e affondato l'8 aprile 1940 dall'incrociatore pesante Admiral Hipper al largo della Norvegia.
 Il nome Glowworm venne assegnato ad un cacciatorpediniere classe G. La costruzione venne iniziata nei cantieri William Denny di Dumbarton nel 1945. Inizialmente chiamato HMS Guinevere, venne ribattezzato Glowworm nel settembre 1945 e HMS Gift il mese successivo. Il 1º dicembre la costruzione venne cancellata.
 Il nome Glowworm venne assegnato ad un altro cacciatorpediniere classe G in costruzione nei cantieri John I. Thornycroft & Company originariamente chiamato HMS Gift. La costruzione venne cancellata il 12 dicembre 1945.

Glowworm